Конюшков:
 Конюшков, Иван Иванович (1865—1919) — российский гидрограф
 Конюшков, Игорь Борисович (род. 1962) — российский шахматист